NGC 3728 (другие обозначения — UGC 6536, MCG 4-27-61, ZWG 126.87, NPM1G +24.0248, PGC 35669) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

По всей видимости, балдж данной галактики возник в результате коллапса.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3728
Лев (созвездие)